Григорий Денисенко:
 Денисенко, Григорий Георгиевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Денисенко, Григорий Иванович (1919—1998) — ректор Киевского политехнического института.
 Денисенко, Григорий Кириллович (1921—2011) — Герой Советского Союза.